Miejscowości w Polsce
 Wilamowice – miasto w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice
 Wilamowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ciepłowody
 Wilamowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Dzierzążnia
 Wilamowice – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów

 Administracja
 gminie Wilamowice – gmina
 Wilamowice – gmina w rejencji katowickiej

 Zobacz też Wilamowice Nyskie